Хюлльмандель () может означать:

 Николя Жозеф Хюлльмандель (1756—1823) — французский композитор, пианист и музыкальный педагог эльзасского происхождения.
 Чарлз Джозеф Хюлльмандель (1789—1850) — британский литограф, его сын.